Davide Menini (1843-1896) – militare italiano
 Gustavo Menini (1985) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Joaquín Menini (1991) – hockeista su prato argentino
 Luigi Romano Menini (1903-...) – medico e politico italiano
 Rubén Menini (1924-2020) – cestista argentino